Брюне́ () або Брю́не () — французьке або німецьке прізвище. Відомі носії:

Прізвище 
 Бенуа Брюне (; 1968) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Жуль Брюне (; 1838—1911) — французький офіцер, який брав участь у військових кампаніях у Мексиці та Японії, а пізніше став генералом і начальником штабу (1898) французького військового міністра.
 Каролін Брюне (; 1969) — канадська веслувальниця-байдарочниця, бронзова (2004) і срібна (1996, 2000) призерка Олімпійських ігор, десятиразова чемпіонка світу,
 Луї-Овід Брюне (; 1826—1876) — франко-канадський ботанік, вчитель та священик.
 Мануель Брюне (; 1985) — аргентинський хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (2016).
 Марі-Лор Брюне (; 1988) — французька біатлоністка, олімпійська медалістка (2010).
 Мішель Брюне (; 1940) — французький палеонтолог і професор Колеж де Франс.
 Роберта Брюне (; 1965) — італійська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1996).
 Роже Брюне (; 1931) — французький географ.

Топонім 
 Брюне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.

Інше 
 «Брюне» () — норвезький футбольний клуб із однойменного міста.
 72819 Брюне (72819 Brunet) — астероїд головного поясу.